Этот список показывает все известные степени окисления химических элементов. Исключениями являются дробные значения. Наиболее часто встречающиеся степени окисления выделены жирным шрифтом. Этот список основан на таблице Гринвуда со всеми дополнениями. В колонку, в которой степень окисления равна нулю, вписаны инертные газы. Данная таблица базируется на данных Д. И. Менделеева.

Аналогичный график был использован Ирвингом Ленгмюром в 1919 году в своих самых ранних стадиях изучения правила октета.

Примечания 

Периодическая система
Списки химических элементов